

Sigle 
 Chemins de fer de la Suisse Occidentale – società ferroviaria svizzera
 Sistema operativo
 Solidaridad Obrera – sindacato spagnolo
 Sud-Ovest – punto cardinale

Codici 
 SO – codice vettore IATA di Sosoliso Airlines e Superior Aviation
 so – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua somala
 SO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Somalia
 SO – codice ISO 3166-2:BW del Distretto Meridionale (Botswana)
 SO – codice ISO 3166-2:CH del canton Soletta (Svizzera)
 SO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Soria (Spagna)
 SO – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Sololá (Guatemala)
 SO – codice ISO 3166-2:HU della contea di Somogy (Ungheria)
 SO – codice ISO 3166-2:IE della contea di Sligo (Repubblica d'Irlanda)
 SO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Sondrio (Italia)
 SO – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Soroca (Moldavia)
 SO – codice ISO 3166-2:NG di Sokoto (Nigeria)
 SO – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di Sonsonate (El Salvador)
 SO – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Soriano (Uruguay)

Chimica 
 SOx – abbreviazione convenzionale per gli ossidi di zolfo (diossido e triossido)

Informatica 
 .so – dominio di primo livello della Somalia
 .so – suffisso per indicare le librerie condivise in ambienti Unix-like (es. in Linux /lib/libdb-4.3.so)
 SO- abbreviazione di Sistema operativo

Matematica 
 SO(n) rappresenta il gruppo ortogonale speciale di ordine n.

Mitologia 
 So – divinità africana, personificazione del fulmine

Musica 
 So – album discografico di Peter Gabriel del 1986
 So – singolo degli Static-X del 2004, dall'album Shadow Zone

Persone 
 So Hyok-chol (1982) – calciatore nordcoreano
 So Hyon-uk (1992) – calciatore nordcoreano
 So Ji-sub (1977) – attore e cantante sudcoreano
 So Kyong-jin (1994) – calciatore nordcoreano
 So Min-chol (1978) – ex calciatore nordcoreano
 So Shigeru (1953) – ex maratoneta giapponese
 Wesley So (1993) – scacchista filippino naturalizzato statunitense

Popoli 
 Sao detta anche So – antica cultura e popolazione africana esistenti tra il VI ed il XV secolo nelle odierne Nigeria e Camerun
 So – gruppo etnico stanziato in Laos e Thailandia del Nordest

Sport 
 SO – nelle statistiche dell'hockey su ghiaccio, shutout
 SO – nelle statistiche del baseball, strikeout

Targhe automobilistiche 
 SO – targa automobilistica del circondario di Soest (Germania)
 SO – targa automobilistica della provincia di Sondrio (Italia)
 SO – targa automobilistica di Sosnowiec (Polonia)
 SO – vecchia targa automobilistica di Sokolov (Repubblica Ceca)
 SO – targa automobilistica di Sombor (Serbia)
 SO – targa automobilistica di Sobrance (Slovacchia)

Altro 
 So – romanizzazione dei kana giapponesi 'そ' e 'ソ'
 So – re d'Egitto citato nella Bibbia

Altri progetti 

Formule molecolari